Троицкий костёл может означать:

 Троицкий костёл (Ишколдь)
 Троицкий костёл (Коссово)
 Троицкий костёл (Чернавчицы)